Parting ist der Name folgender Orte:

 Parting (Schnaitsee), Ortsteil von Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Parting (Gemeinde Dorf), Ortschaft von Dorf an der Pram,  Bezirk Schärding, Oberösterreich